

Geografia 
 Ball – città della Parrocchia di Rapides, Louisiana (Stati Uniti d'America)

Informatica 
 BALL – programma per simulazioni di dinamica molecolare
 Ball – gioco del 1980 per Game & Watch, in cui debuttò Mr. Game & Watch

Musica 
 Ball – album degli Iron Butterfly del 1969
 Ball – album dei Widespread Panic del 2003
 Ball – singolo di T.I. featuring Lil Wayne del 2012

Persone 

 Benjamin Ball – psichiatra francese di origini britanniche
 James Alan Ball – ex calciatore e allenatore di calcio britannico
 John Ball – scrittore statunitense
 Leo Anton Karl de Ball – astronomo tedesco
 Robert Stawell Ball – astronomo irlandese
 Thomas Ball – scultore e musicista statunitense
 William L. Ball – politico statunitense

Sport 
 Ball – nel baseball e nel softball, lancio dall'esito favorevole per il battitore

Altri progetti